Крис Андерсон () — куратор ежегодной конференции TED. Родился в Пакистане в 1957 году. Детство провёл в Пакистане, Индии и Афганистане. Среднее образование получил в Англии. В 1978 году окончил Оксфордский университет по специализации «Философия, Политика и Экономика».

Занимался журналистикой, работая, в том числе, на пиратской радиостанции на Сейшелах. В 1985 году на собственные деньги открыл издательство Future Publishing, специализировавшееся на журналах о компьютерах. Впоследствии тематика издаваемых журналов расширилась, включив в себя музыку, видеоигры, IT, дизайн и пр. Переехав в Сан-Франциско в 1994 году, Крис Андерсон продолжил заниматься издательским бизнесом, запустив, в частности, журнал Business 2.0, а также несколько веб-сайтов, включая известный портал для любителей видеоигр IGN.com. Штат сотрудников Future Publishing вырос до 1500 человек, а список издаваемых журналов — до 130. С 1999 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

В 2001 году Крис Андерсон покидает компанию, чтобы посвятить всё своё время конференции TED, которая в том же году была приобретена созданным Крисом некоммерческим фондом The Sapling Foundation. Крис переопределил миссию TED: «Ideas worth spreading» («Идеи, заслуживающие распространения»). С помощью сайта TED.com к видеоматериалам конференции получила доступ широкая аудитория. Кроме того, была учреждена премия TED Prize.

Крис Андерсон проживает в Нью-Йорке. Женат на Жаклин Новогратц, основательнице фонда Acumen Fund.

Примечания

Ссылки 
 Essay on A Web-Empowered Revolution in Teaching
 Essay on Optimism
 Online interview
 TED Talks: Chris Anderson shares his vision for TED, выступление на TED в 2002 году
 Интервью с Ричардом Брэнсоном
 

Конференция TED
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1957 году
Выпускники Оксфордского университета
Предприниматели США
Издатели США
Издатели XX века
Журналисты XX века
Родившиеся в Пакистане